Friedrichsheide ist ein deutscher Ortsname:
 Friedrichsheide (Klein Rheide), Ortsteil der Gemeinde Klein Rheide, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Friedrichsheide, Kreis Heilsberg, Ostpreußen, seit 1945: Poborowo (Lubomino), Ort im Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Friedrichsheide, bis 1938 Friedrichsheyde, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Gajrowskie, Ort im Powiat Giżycko, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen